Edmond Leclef (architect), Belgisch architect;
 Edmond Leclef (kanunnik), Belgisch kanunnik.